Лас-Росас () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Las Rosas, в переводе с испанского языка — розы.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Сан-Хосе, находится на высоте 2262 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Аматенанго-дель-Валье, на востоке с Комитан-де-Домингесом, на юге с Сокольтенанго, и на западе с Венустиано-Карранса.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, по данным 2020 года в его состав входит 117 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 61,2 % ;
 промышленность и строительство — 12,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 25,2 %;
 безработные — 1,2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,4 %;
 водоснабжение: 39,6 %;
 водоотведение: 97,9 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 Архитектурные: церкви Сан Мигеля, Святого Иосифа и Девы Марии Гваделупской, построенные в колониальный период.
 Природные: серные источники невдалеке от Истапильи, пещера длиной 30 км и 25 м в диаметре, берущая своё начало вблизи поселения Сипрес, и оканчивающаяся в соседнем муниципалитете Сокольтенанго.

Источники

Ссылки 
 
 Мексика в цифрах. Лас-Росас
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса